

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Richr“ beginnt.

Richr 



Richra 
 Richrath, Klaus (1937–2012), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Richrath, Uwe (* 1961), deutscher Politiker (SPD)